«Железная корона» () — итальянский приключенческо-фэнтезийный фильм 1941 года, поставленный режиссёром Алессандро Блазетти. Премьера ленты состоялась 7 сентября 1941 года на 9-м Венецианском кинофестивале 1941 года, где она получила «Кубок Муссолини» за лучший итальянский фильм.

Сюжет 
Действие фильма происходит через несколько веков после Рождества Христова. После долгих и кровопролитных сражений Лициний, царь Киндаора, покорил соседний народ, однако не стал притеснять и унижать его, а дал мир на справедливых и щедрых условиях. Его жестокосердный брат Седемондо, мечтающий править Киндаором, не разделяет его великодушия и убивает Лициния, чтобы захватить власть самому. Заняв трон, он с тревогой выслушивает смутное пророчество о своём племяннике Арминио, сыне убитого царя. Чтобы избавиться от мальчика, нужно бросить его ночью в долине, где бродят львы и откуда ещё никто не возвращался живым. Но Арминио выживает: хищники берут его к себе, выхаживают и растят.

Проходят годы. Землетрясение открывает в горах ущелье, через которое Арминио выходит из долины. Однажды он встречает Тундру — дочь царя, некогда побеждённого его отцом. Он ничего не знает о ней; она понятия не имеет о том, кто перед ней. Но как только Арминио узнает, что девушка живёт лишь желанием отомстить за отца и свой народ, он соглашается ей помочь. Царь Седемондо организовал большой турнир и Арминио принимает в нём участие. Победитель получит в награду руку Эльзы, дочери Седемондо. Царь думает, что Арминио мёртв, но старое пророчество по прежнему его беспокоит. Арминио одерживает победу в турнире, но берёт в жены Тундру, а не Эльзу. Он меняет на троне Седемондо и, объединив своим браком два народа, начинает эпоху справедливого и мирного правления. Символ этого правления — железная корона, отлитая из гвоздей с креста Иисуса, которую Арминио носит вместе с Тундрой.

В ролях 
 Луиза Ферида - Каваора
 Освальдо Валенти - Эриберто
 Рина Морелли 
 Массимо Джиротти - Лицинио / Арминио
 Паоло Стоппа - Трифилли
 Примо Карнера - Класа
 Джино Черви - ''Седемондо

Съемочная группа

Примечания

Литература

Ссылка 

     (по состоянию на 5.03.2017) 

Приключенческие фильмы Италии
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Алессандро Блазетти
Фильмы Италии 1941 года